LPC může být:

 Linear predictive coding, metoda používaná v kompresi dat
 Low Pin Count, technologie počítačových sběrnic
 LPC (programovací jazyk)
 LPC (Low presure casting)
 Licensed professional counselor, profesní certifikace v USA